Achume puede referirse a:
 El nombre común de la planta Urtica dioica.
 El nombre común de la planta Urtica urens.